Іван Павлович Бігун (28 жовтня 1960, Хлівчани, Львівська область) — священник Української Автокефальної Православної Церкви, митрофорний протоієрей.

Життєпис 

Іван Павлович Бігун народився 28 жовтня 1960 року в Хлівчанах Сокальського району. Навчався у місцевій середній школі (1967-77), два роки служив у армії (1977-79). У 1981 році вступив до Ленінградської духовної семінарії, яку закінчив у 1985 році. 14 жовтня того ж року у луцькому Свято-Троїцькому соборі Архієпископ Волинсько-Рівенський Деміан (Макарчук) рукоположив Івана Бігуна на диякона; 18 жовтня — в сан священика.

Почав священослужіння отець Іван у Свято-Троїцькому соборі; 28 грудня 1985 року за указом владики Даміяна його призначено настоятелем Свято-Покровської церкви села Риковичі й Свято-Миколаївської церкви села Жашковичі  — з обслуговуванням сіл Колона і Волиця Іваничівського району Волинської області. 15 березня 1989-го його переведено в Львівсько-Тернопільську єпархію — митрополит Никодим (Руснак) призначив його настоятелем церков Свято-Воскресіння с. Жужеляни, Св. Безсрібників Кузьми і Даміяна с. Цебрівка, Різдва Пр. Богородиці с. Перемисловичі з обслуговуванням с. Заболоття. 30 листопада 1989 року Високопреосвященніший Архієпископ Львівсько-Дрогобицький Іриней (Середній) призначив отця Івана настоятелем церков Св. Преображення с. Волиця (Волицька сільська рада, Сокальський район), Св. Покрови с. Комарів і Св. Введення с. Зубків, де й митрофорний протоієрей Іван служить і досі.

За чинність у відправі уставного Богослужіння, проповідь Слова Божого, виховання вірних, за нагляд, оздоблення та утримання храму архієреї удостоювали священика Івана Бігуна благословенними грамотами й іншими церковними нагородами, а за відданість Українській Автокефальній Православній Церкві Архієпископ Львівський Макарій нагородив його пам'ятною медаллю.

Митрофорний протоієрей Іван завжди був патріотом: за весь час священослужіння активно учащав у громадському житті та дієво підтримував національно-патріотичні заходи.

Посилання 
 Волиця (Волицька сільська рада, Сокальський район)

Джерела 
 Волиця. Комарів: Нелегка дорога до волі: фотоальбом/ авт. текст. Упоряд. Марія Король.- Сокаль, 2011.- 64с.: іл.

Уродженці Хлівчан
Українська автокефальна православна церква 1990–2018